

Patronyme

 Alexey Shved (1988-), basketteur russe ;
 Maryan Shved (1997-), footballeur ukrainien.

Patronyme slave